Попов (, , , , ) — поширене слов'янське прізвище. Походить від слова піп, тобто Попов — «син попа». Займає 4-те місце за поширеністю в Росії, 13-те в Україні, 18-те в Болгарії, 31-ше у Північній Македонії та 34-те в Білорусі. Жіноча форма — Попова.

Відомі носії:

Чоловіча форма

А 
 Попов Алек — болгарський письменник і сценарист.
 Попов Анатолій Іванович ( 1931) — український мистецтвознавець.
 Попов Анатолій Іванович ( 1947) — радянський футболіст, нападник.
 Попов Анатолій Федорович ( 1937) — український хімік, академік Національної академії наук України.
 Попов Андрій Владиславович ( 1988) — російський хокеїст.
 Попов Андрій Миколайович (1981—2016) — солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Попов Андрій Михайлович (1911—1977) — заслужений архітектор УРСР.
 Попов Андрій Олексійович (1918—1983) — російський актор.

Б 
 Попов Богдан Олександрович (1940—2002) — український математик та кібернетик, професор.
 Попов Борис (*1947) — американський винахідник та підприємець, засновник , лауреат 
 Попов Борис Михайлович (1913—1942) — український зоолог.

В 
 Попов Віктор Іванович (1918—2007) — український спортсмен.
 Попов Валентин Петрович (1894—1976) — український радянський агрометеоролог, кліматолог.
 Попов Василь, відомий як Вілі Фургало (1934—2007) — український фотохудожник
 Попов Василь Костянтинович — радянський та український вчений-правознавець, спеціаліст в області екологічного права.
 Попов Володимир Васильович ( 1981) — український футболіст.
 Попов Володимир Владиславович ( 1957) — український хірург. Доктор медичних наук (2006). Заслужений лікар України (2007).
 Попов Володимир Геннадійович (1990—2014) — старший солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Попов Володимир Федорович (1907—2001) — російський письменник.

Г 
 Попов Гаврило Миколайович (1904—1972) — російський композитор.
 Попов Гаврило Харитонович ( 1936) — російський економіст та політичний діяч.
 Попов Георгій Дмитрович ( 1946) — український політик.
 Попов Георгій Леонтійович (1918—1995) — білоруський радянський російськомовний письменник.
 Попов Георгій ( 1944) — болгарський футболіст.
 Попов Горан ( 1984) — македонський футболіст.

Д 
 Попов Дмитро Михайлович (1900—1952) — радянський партійний діяч.
 Попов Дмитро Олександрович — лікар відділення Одеського обласного онкологічного диспансеру, заслужений лікар України.

Є 
 Попов Євген Анатолійович ( 1961) — український радянський хокеїст, нападник.
 Попов Євген Георгійович ( 1978) — російський телевізійний журналіст і телеведучий.
 Попов Євген Олександрович ( ?) — український політолог, соціальний інноватор, дослідник та громадський діяч.

І 
 Попов Димитар Іванов (1894—1975) — болгарський хімік.
 Попов Ігор Вікторович (нар. 31.07.1945) — радянський і російський кінооператор-постановник студії «Лентелефільм».
 Попов Ігор Володимирович ( 1972) — заступник Голови Секретаріату Президента України.
 Попов Іван Володимирович ( 1986) — австралійський борець греко-римського стилю російського походження, п'ятиразовий чемпіон Океанії, чемпіон Співдружності та Ігор Співдружності, учасник Олімпійських ігор.
 Попов Іван Володимирович ( 1990) — російський шахіст, гросмейстер.
 Попов Іван Петрович (1923—1943) — Герой Радянського Союзу.

К 
 Попов Костянтин Семенович (1906—1970) — радянський вчений в галузі виноробства.

Л

М 
 Попов Маркіан Михайлович (1902—1969) — генерал армії.
 Попов Микола Антонович (1922—1943) — Герой Радянського Союзу.
 Попов Микола Інокентійович ( 1950) — український композитор.
 Попов Микола Миколайович (1890—1938) — радянський партійний діяч та історик комуністичної партії.
 Попов Микола Миколайович — медик. Доктор медичних наук, професор.
 Попов Микола Олександрович (?-1949) — театральний діяч, директор Київського театрального училища (1913), заслужений режисер республіки.
 Попов Микола Тарасович (1927—2010) — радянський, український художник.
 Попов Митрофан Олексійович (1843—1905) — український анатом, професор Харківського університету.
 Попов Михайло Абрамович (1753—1811) — російський купець 2-ї гільдії, перший міський голова Пермі.
 Попов Михайло Григорович (1893—1955) — радянський ботанік.
 Попов Михайло Максимович (1800—1871) — статський радник, розглядав справу Кирило-Мефодіївського братства; літератор.
 Попов Михайло Олексійович (*1946) — український науковець, професор, доктор технічних наук, член-кореспондент НАН України, заслужений діяч науки і техніки України, лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки.
 Попов Михайло Федорович (1854—1919) — російський вчений-медик, професор, декан медичного факультету і ректор (1913—1916) Імператорського Томського університету.

Н 
 Попов Нил Олександрович (1833—1891/92) — історик, славіст, архівіст.

О 
 Попов Олег Валерійович (1997—2017) — солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Попов Олег Сергійович — старший солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни, що відзначився під час російського вторгнення в Україну в 2022 році.
 

 Попов Олексій ( 1969) — російський історик.
 Попов Олексій Анатолійович — російський дипломат.
 Попов Олексій Аркадійович ( 1990) — російський футзаліст.
 Попов Олексій Валерійович — український журналіст і перекладач.
 Попов Олексій Васильович — український теолог.
 Попов Олексій Володимирович — російський дипломат.
 Попов Олексій Владиславович ( 1978) — російський і казахстанський футболіст.
 Попов Олексій Дмитрович (1892—1961) — російський режисер і актор.
 Попов Олексій Євгенович (1911—1999) — Герой Соціалістичної Праці.
 Попов Олексій Іванович ( 1987) — російський легкоатлет.
 Попов Олексій Львович ( 1974) — російський журналіст.
 Попов Олексій Микитович (? — ?) — російський військовик.
 Попов Олексій Миколайович ( 1980) — український футзаліст.
 Попов Олексій Павлович (1914—1993) — радянський військовий льотчик.
 Попов Олексій Протогенович (1831—1909) — російський архітектор.
 Попов Олексій Олексійович (1841—1921) — російський протоієрей.
 Попов Олексій Тихонович (1930—2013) — Герой Соціалістичної Праці.
 Попов Олексій Федорович (1733—1799) — російський актор.
 Попов Олексій Федорович (1896—1946) — російський військовик.
 Попов Олексій Юрійович — старший солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Попов Олексій Якович (1827—1874) — російський єпископ.

П 
 Попов Павло — радянський партійний діяч.
 Попов Павло Володимирович (1991—2014) — український військовик.
 Попов Павло Іванович (1896—1937) —ідеолог українського націонал-комунізму, вчений-аграрник.
 Попов Павло Миколайович (1890—1971) — український літературознавець, мистецтвознавець та фольклорист.
 Попов Павло Олексійович ( 1979) — український військовик.
 Попов Петро Олександрович (1984—2016) — молодший сержант Збройних сил України, учасник війни на сході України.

Р 
 Попов Роберт ( 1982) — македонський футболіст.
 Попов Роман Анатолійович — доктор педагогічних наук, заслужений діяч науки і техніки України
 Попов Роман Дмитрович ( 2004) — український спортсмен (п'ятиборець), Чемпіон Європи.

С 
 Попов Сергій Валерійович — старший лейтенант Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Попов Сергій Миколайович — капітан Збройних сил України, лицар ордена Богдана Хмельницького ІІІ ступеня

Ф

Я 
 Попов Ярослав Ігорович ( 1972) — український кінорежисер.

Жіноча форма

Див. також 
 Попови
 Вулиця Попова
 Провулок Попова
 Попова Гребля
 Попова Могила
 Острів Попова
 Садиба Попова

Примітки

Джерела та література 
 Таранець С. В. Попови // 

Російські прізвища
Українські прізвища
Болгарські прізвища
Македонські прізвища
Білоруські прізвища